Wiig ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Wiig (1891–1974), norwegischer lutherischer Bischof   
 Andreas Wiig (* 1981), norwegischer Snowboarder   
 Anna Bache-Wiig (* 1975), norwegische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Arne Wiig (* 1964), schwedischer lutherischer Theologe und Schriftsteller   
 Aud Marit Wiig (* 1953), norwegische Diplomatin   
 Birgit Borgersen Wiig (1928–1998), norwegische Journalistin und Frauenrechtlerin  
 Julia Bache-Wiig (* 1984), norwegische Schauspielerin
 Kristen Wiig (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Komödiantin
 Marit Wiig (* 1949), norwegische Handballspielerin, Sportfunktionärin und Beamtin   
 Olai Pedersen Wiig (1802–1887), norwegischer Landwirt und Politiker   
 Paul Johan Wiig (1795–1847), norwegischer Jurist und Politiker   
 Sivert Wiig (* 1997), norwegischer Skilangläufer
 Steven Wiig (* 1972), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler